Armour ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Armour (Iowa), im Black Hawk County
 Armour (Missouri), im Buchanan County
 Armour (Nebraska), im Pawnee County – nicht mehr existent
 Armour (North Carolina), im Columbus County
 Armour (South Dakota), im Douglas County
 Armour Patch, im Cook County, Illinois
 Armour Square, im Cook County, Illinois
 Armour Village, im Maury County, Tennessee

in Kanada:
 Armour (Ontario)

Personen:
 Agnes Armour (* 1975), US-amerikanische Handballspielerin
 Andrew Armour (1883–1955), schottischer Fußballspieler
 Denholm Armour (1864–1949), britischer Maler
 Jenner Armour (1932–2001), dominicanischer Politiker
 John Douglas Armour (1830–1903), kanadischer Jurist
 Terry Armour (1961–2007), US-amerikanischer Kolumnist
 Tommy Armour (1894–1968), schottisch-US-amerikanischer Golfspieler

Weiteres:
 Armour Branch, Fließgewässer im Benton County, Mississippi
 Armour Creek, Fließgewässer im Fayette County, Tennessee
 Armour Lake, See im Vilas County, Wisconsin
 Armour Pond, See im Sweet Grass County, Montana
 Armour Island, Insel im Hart County, Kentucky
 Armour Mine, Mine im Lander County, Nevada
 Armour Trinity Mine, Mine im Lander County, Nevada
 Armour Oil Field, Ölfeld im Hunt County, Texas
 Armour Park, Park im Milwaukee County, Wisconsin
 Armour Pugh Memorial Park, Park im Cerro Gordo County, Iowa
 Armour Square Park, Park im Cook County, Illinois
 Armour-Halbinsel, Halbinsel auf der westantarktischen Siple-Insel
 Armour Inlet, Bucht an der Nordseite der Siple-Insel vor der Bakutis-Küste des westantarktischen Marie-Byrd-Lands
 Armour and Company, US-amerikanisches Unternehmen der Fleischproduktion

im NRHP gelistete Objekte:
 Armour & Co. Building, in San Francisco, Kalifornien, ID-Nr. 09001117
 Armour and Jacobson Building, in Kingman, Arizona, ID-Nr. 86001112
 Armour Boulevard Post-World War II Apartment Building Historic District, in Kansas City, Missouri, ID-Nr. 07001155
 Armour Cold Storage, in Billings, Montana, ID-Nr. 04000670
 Armour Company Smokehouse and Distribution Plant, in Jackson, Mississippi, ID-Nr. 83003956
 Armour Historic District, in Armour, South Dakota, ID-Nr. 78002548
 Armour Square, in Chicago, Illinois, ID-Nr. 03000789
 Armour Theatre Building, in North Kansas City, Missouri, ID-Nr. 08000560
 Armour's Warehouse, in Seneca, Illinois, ID-Nr. 97001333
 Armour-Stiner House, in Irvington, New York, ID-Nr. 75001238

Siehe auch:
 Armor